Jméno Oldřich Starý nosí více osobností:

 Oldřich Starý (architekt) (1884–1971) – český architekt, univerzitní profesor, rektor ČVUT
 Oldřich Starý (lékař) (1914–1983) – český lékař, univerzitní profesor, rektor Univerzity Karlovy
 Oldřich Starý (ekonom) (* 1960) – český ekonom, univerzitní profesor